Fsadni est un patronyme maltais.

Étymologie 
La signification de ce nom d'origine sémitique reste obscure.

Selon le linguiste maltais , il dérive peut-être du mot arabe fasād (فساد), « corruption, détérioration, immoralité ».

Selon certains, il s'agit de la corruption du maltais fissidni, « me caresser ».

Distribution du patronyme dans le monde 
Selon le site Forebears, en 2014, il y avait dans le monde  personnes qui portaient ce nom, dont  à Malte. En dehors de l'archipel maltais, le nom Fsadni, peu fréquent, se rencontre essentiellement aux États-Unis et en Australie.

Personnalités portant ce patronyme 
Le nom de famille Fsadni est notamment porté par :
 Michael Fsadni (1869–1961), prêtre dominicain maltais qui a découvert en 1966 avec le professeur Godfrey Wettinger le plus ancien texte littéraire connu en langue maltaise, Il-Kantilena.

Notes et références

Voir aussi 
 Maltais

Bibliographie 
 Mario Cassar, The surnames of the Maltese Islands : an etymological dictionary, Book Distributors Ltd., 2003. 
  Mario Cassar, Vestiges of Arabic Nomencalture in Maltese Surnames, sur academia.edu, 2005.
 , Maltese Linguistic Surveys, University of Malta, 1976.

Patronyme maltais